Во́лковы — русские дворянские роды́, различного происхождения, три из которых причислены к столбовому дворянству.

При подаче документов 22 мая 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Волковых, за подписью Тихона Волкова. В гербе данном из Польши, по запросу Палаты родословных дел записано: "Господа славные и храбрые Волки".

В Гербовник внесены пять фамилий Волковых:

 Волковы, происходящие из старинной литовской фамилии Волк, известной ещё в XV веке (Герб. Часть I. № 70).
 Волковы, потомки Семёна Афанасьевича Волкова, получившего (1626) в поместный оклад прежнее поместье своего отца (Герб. Часть VII. № 64).
 Волковы, потомки Андрея Фёдоровича Волкова, жалованного поместьем (1680) (Герб. Часть VII. № 136).
 Волков Илларион Спиридонович, возведённый во дворянство (1741) (Герб. Часть III. № 120).
 Волков Фёдор Григорьевич, возведённый в дворянское достоинство (1799) (Герб. Часть III. № 139).

История рода 
В 1445 году в бою у Суздаля погиб Зиновий Волков, его имя занесено в синодик Успенского Ростовского собора.

Иван Леонтьевич и вдова Василия  — Мария владели поместьями в Тверском уезде (1540). Григорий Михайлович упоминается в Казанском походе (1544). Мещеринин Панкратий (Панк) Кривопишин убит при взятии Казани (1552), его имя занесено в синодик московского Успенского Кремлёвского собора на вечное поминовение. При обороне г. Луки от литовских войск погибли: Богдан Нечаевич, Игнатий Остафьевич и Сава Фёдорович Волковы (1556). Степан и Фёдор Волковы упоминаются на третьей свадьбе Ивана Грозного.

Опричниками Ивана Грозного числились: Степан, Фёдор и Василий Ильичи, Василий Иванович, Воин, Матвей, Кондратий Матвеевич, Тютя, Олег Волковы (1573). Волков Чудин — сын боярский, ездил на реку Плюсу, для переговоров со шведами (1585). Иван Васильевич Волков служил по Ряжску в атаманах и вёрстан поместьем (1594).

В конце XVI столетия в Тульском уезде владели поместьями семь представителей рода, в Орловском уезде семь представителей рода.

Сорок представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Дворянские рода Волковых 
Среди семидесяти двух дворянских родов Волковых, есть несколько старинных родов. Древнейшие из них производят себя от «знатного» литвина Григория Волка, прибывшего в Россию в начале XVI века. В XVI и XVII веках многие Волковы служили воеводами, стольниками, стряпчими, послами, дьяками.

 Потомки Григория Волка — Григорий и Василий Михайловичи Волковы за московское осадное сидение в 1618 года пожалованы вотчинами в Ярославском уезде. Эта старейшая ветвь Волковых, потомков Григория Волка, происходящая от Василия Ивановича Волкова, записана в VI части родословных книг Вологодской, Костромской, Новгородской, Московской, Санкт-Петербургской и Ярославской губерний (Гербовник, I, 70).
 Абрам (Аврам) Васильевич Волков, ярославский помещик, участвовавший в 1634 году при осаде Смоленска. Его сын Алексей и внук Андрей убиты под Лесным (1707/1708). Из внуков последнего Алексей Андреевич († 1796), был генерал-губернатором тобольским и пермским (1788). Аполлон Андреевич (1739—1806) — сенатор. Сергей Аполлонович, († 1854), попечитель Московского университета. К этой же ветви принадлежит Юрий Александрович Волков, писатель. Этот род внесён в VI часть родословной книги Вологодской, Костромской, Московской, Полтавской и Ярославской губерний.
 Потомки Григория Волка, происходящие от Андрея Фёдоровича Волкова, испомещённого (1680), которому за службу в войну с Турцией пожалованы вотчины в Мосальском и Мещовском уездах (1685). Правнук его, Волков, Иван Фёдорович, генерал-майор, отличился при штурме Измаила. Род этот внесён в VI часть родословной книги Симбирской, Московской, Новгородской, Херсонской и Тамбовской губерний (Гербовник, VII, 136).
 Ещё одни потомки Григория Волка ведут начало от Семёна Афанасьевича, владевшего (1628) поместьями в Рузском уезде, испомещённого (1626). Записаны в VI части родословных книг Санкт-Петербургской и Московской губернии (Гербовник, VII, 64).
 Род Волковых, происходящий от Правотарха Кудеяровича, владевшего поместьем в Суздальском уезде (1628—1631), и его внуков Петра, Андрея и Ивана Сергеевичей, записан в VI часть родословных книг Владимирской и Костромской губерний.
 Род Волковых, происходящий от Ивана Григорьевича Волкова, стольника и воеводы в Саранске (1686 или 1689) и его потомство внесено в I часть родословной книги Саратовской губернии.
 Родоначальник рода Аввакум Волков, помещик Шацкого уезда (1719). Его потомство внесено в VI часть родословной книги Московской губернии.

В литовско-русских губерниях фамилия Волки, представителем данного рода являлся основатель старинного рода Волковых Григорий Павлович Волк, была распространена. Имеется древний шляхетский род Волки герба Трубы в Минской, Виленской, Могилёвской и Ковенской губерниях. Одним из общих предков рода Волки был староста Пенский под Ольшаной Миколай Волк. Этот Волк герба Трубы («Господа славные и храбрые Волки») оставил двух сыновей Фёдора и Николая. Поморский воевода Николай Волк с Ланевичей стал прародителем рода Волков-Ланевских, приписанного гербу Корчак. Фёдор Волк дед, отъехавшего к "царю Василию V", Григория Павловича Волка. За этот отъезд, оставшиеся в ВКЛ родичи Григория Волка, были подвергнуты «инфамии» и лишь правнук Григория Волка — боярин Левон Григорьевич Волк, за верную службу, получил (1553) право на вотчины в Речицком повете от Анны Боны (Боны Сфорца д,Арагона — великой княгини Литовской), подтверждённое (1562) грамотой короля Сигизмунда Августа, потомки Леона Григорьевича стали прозываться Волки-Леоновичи. 

Дворянские роды Волковых, принадлежащие к новому, выслуженному дворянству внесены во II и III части родословной книги 22 губерний. Высочайшим позволением было утверждено в потомственном дворянстве и потомство брата известного основателя русского театра, Фёдора Григорьевича Волкова.

Описание гербов

Герб Волковых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 г. имеется изображение двух печатей с гербами представителей рода:

 Герб Григория Григорьевича Волкова: щит разделён горизонтально на две половины, из которых нижняя половины меньшая. В верхней большей половине, в синем поле, изображён золотой крест, в середине которого находится красная шапка княжеского достоинства. В нижней половине, в красном поле, изображён вертикально, серебряный меч, остриём вверх и на лезвии меча положена золотая корона. Щит увенчан дворянским шлемом, повёрнутым в правую сторону (дворянская корона на нём отсутствует). Сверху дворянского шлема на половину, изображение волка, держащего в лапах меч с нанизанной на него дворянской короной (лапами повёрнут в правую сторону, а мордой отвёрнут в левую сторону). Цветовая гамма намёта не определена.
 Герб Николая Степановича Волкова: в серебряном поле щита изображена золотая пушка, дульным срезом вверх и на него положена дворянская корона. От правой стороны щита, до пушки, горизонтально, две синее полосы. В верхнем правом угле изображение белого полумесяца, а в левом углу — пушка. В нижнем правом и левом углах по белому полумесяцу. Щит увенчан дворянским шлемом с шейным клейнодом. Из шлема выходит наполовину орёл, головой вправо, с распростёртыми крыльями. Над орлом обыкновенная дворянская корона. Цветовая гамма намёта не определена.

Герб. Часть I. № 70. 
Герб потомков Григория Волкова: В щите, имеющем серебряное поле, изображены три чёрные трубы ловчие, вместе золотым шнурком связанные, и под ними перстень. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом со страусовыми перьями. Намёт на щит красный, подложен золотом. Лакиер отмечает этот герб, как разновидность польского герба Трубы — кольцо вместо середины положено особо под трубами. Среди шляхетских родов, использующих этот герб, указана фамилия Волк ().

Герб. Часть III. № 58 
Герб коллежского советника Николая Волкова пожалованного в потомственное дворянство (06 февраля 1848): в серебряном поле щита три чёрного цвета оправленные золотом ловчие рога, узкими отверстием соединённые вместе, по середине которых изображён чёрный меч остриём вниз. Щит украшен коронованным дворянским шлемом. Нашлемник: посредине двух страусовых пера чёрный меч. Намёт на щите чёрный подложен серебром.

Герб лейб-кампанца Часть III. № 120 
Герб потомков Лариона Спиридоновича Волкова: щит разделён перпендикулярно на две части, из них в правой в чёрном поле между тремя серебряными пятиугольными звёздами изображено золотое стропило, с означенными на нём тремя горящими гранатами натуральнаго цвета. В левой части в золотом поле чёрный волк, смотрящий назад с выставленным языком. Щит увенчан обыкновенным дворянскпм шлемом, на котором наложена лейб-кампании гренадерская шапка со страусовыми перьями, красного и белого цвета, а по сторонам этой шапки видны два чёрных орлиных крыла, и на них по три серебряные звезды. Намёт на щите чёрный, подложенный с правой стороны золотом, а с левой серебром.

Ларион Спиридонов сын Волков, находясь в Лейб-Компании, по Имянному блаженныя и вечой славы достойныя памяти Государыни Императрицы Елисавет Петровны 1741-го года декабря 31-го дня Указу всемилостивейше пожалован с законными его от сего числа рождёнными и впредь рождаемыми детьми и потомством их в дворянское достоинство, и на оное 1748-го декабря в 12-й день Диплом, с коего копия хранится в Герольдии.

Примечание: Илларион Спиридонович Волков происходил из крестьян Тобольского уезда. Служил (с 1708), в гвардии (с 1714), капитан, († 07 марта 1758).

Герб. Часть V. № 139. 
Герб потомства Фёдора Григорьевича Волкова: в щите, имеющем красное поле, посередине горизонтально изображены два серебряных вместе соединённых стропила и над ними серебряная роза. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щит красный, подложенный серебром.

Герб. Часть VII. № 64. 
Герб потомства Семёна Афанасьевича Волкова: щит разделён на четыре части, из них в первой в красном поле крестообразно положены две серебряных шпаги, остроконечием вверх. Во второй в золотом поле чёрный волк, стоящий на задних лапах, обращённый вправо. В третьей в голубом поле изображён золотым рог и под ним в серебряном поле дерево натурального цвета. В четвёртой части в красном поле серебряная башня с тремя зубцами. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной, на поверхности которой видны два оленьих рога. Намёт на щите золотой, подложенный зелёным.

Герб. Часть VII. № 136. 
Герб потомства Андрея Фёдоровича Волкова: В щите, разделённом надвое, в верхней половине в красном поле крестообразно положены две серебряные шпаги, остроконечием вверх. В нижней половине в голубом поле поставлены две серебряных башни. Щит увенчан дворянскими шлемом и короной со страусовыми перьями. Намёт на щите золотой, подложенный голубым. Щит держат два льва.

Герб. Часть XVIII. № 14. 
Герб Волковых-Муромцовых: в серебряном щите три чёрных с золотыми поясками охотничьих рога, связанные золотым шнуром, внизу коих золотой с червлёным (красным) камнем перстень. В червлёной главе щита золотая шестиконечная звезда. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: пять страусовых перьев: среднее — чёрное, второе — серебряное, четвёртое — золотое, крайние — красные. Намёт: справа чёрный с серебром, слева красный с золотом. Щитодержатели: два волка натурального цвета с красными глазами и языками.

Герб. Часть XX. № 12. 
Герб актёров Григория и Фёдора Волковых пожалованных дворянством (10 сентября 1765): щит поделён горизонтально. Верхняя золотая часть поделена голубым крестом, в середине креста золотая императорская корона. В нижней, красной части, вертикально, серебряный кинжал с золотой рукоятью, остриём вверх, проходит сквозь золотую диадему. Щит увенчан дворянским шлемом. На нём встающий волк натурального цвета, смотрит назад. В лапах он держит серебряный кинжал с золотой рукояткой, остриём вверх. Намёт справа голубой, подложен золотом, слева красный, подложен серебром (сравни с гербом № 1 из гербовника Князева).

Примечание: Григорий Григорьевич Волков (1735—1775) и Фёдор Григорьевич Волков (1729—1763), актёры, возведены в потомственное дворянское достоинство (03 августа 1762) и жалованы дипломом (10 сентября 1765).

Геральдика 
В изъяснении на герб И. С. Волкова, подписанном (29 июля 1746) В. Е. Адодуровым, отмечалось, что волк в левой его части помещён, как для согласия сего изображения с названием его фамилии, так и для памяти одержанных побед над хищным в те времена и бесчеловечным неприятелем.

Известные представители 

 Волков Лев Ильич — воевода в Перми (1614—1617).
 Волков Аггей Санчурович — убит при осаде Смоленска (1624).
 Волков Григорий — дьяк, воевода в Великом-Новгороде (1626—1630), Путивле (1636), Казани (1641—1643), Саранске (1688).
 Волков Василий — дьяк, воевода в Вязьме (1627—1628).
 Волков Иван Степанович — воевода в Ряжске (1639—1640).
 Волков Григорий Васильевич — воевода в Берёзове (1652), Терхах (1658—1659), Кузнецке (1673—1676).
 Волков Гаврила Хрисанфонович — воевода в Койгородке (1672—1673), Воронеже (1676—1677).
 Волков Лука — подьячий, воевода в Перми (1688—1694), Верхотурье (1691).
 Волков Артемий — дьяк, воевода в Севске (1689).
 Волков Лькьян — дьяк, воевода в Пскове (1699—1700).
 Волков Андрей Алексеевич — офицер Семёновского полка убит в сражении под Лесным (1708).
 Волков, Александр Александрович (генерал-лейтенант) (1778—1833) — генерал-лейтенант, начальник 2-го округа Корпуса жандармов, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (в чине генерал-майора, № 4192; 25 декабря 1828)
 Волков, Александр Андреевич (1736—1788) — герольдмейстер
 Волков, Александр Аполлонович — камергер двора, предводитель дворянства Ярославской губернии
 Волков Александр Павлович (1810—1886) — тайный советник, губернатор Полтавской губернии
 Волков, Алексей Андреевич (генерал) (1738—1796) — генерал-поручик, Пермский и Тобольский генерал-губернатор.
 Волков, Аполлон Андреевич (1739—1806) — генерал-поручик, затем действительный тайный советник, сенатор
 Волков, Аполлон Николаевич (1819—1896) — тайный советник, Пензенский, Вятский губернатор
 Волков, Дмитрий Васильевич (1718—1785) — генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга (1778—1780).
 Волков, Иван Фёдорович (1745—1823) — генерал-майор, командир Воронежского Гусарского полка.
 Волков, Михаил Михайлович (генерал-майор) (1776—1820) — генерал-майор, кавалер ордена Святого Георгия IV класса
 Волков, Николай Аполлонович (1795—1858) — действительный статский советник, московский уездный предводитель дворянства, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (в чине штабс-капитана, № 2979; 17 октября 1814)
 Волков, Николай Павлович (1812—1867) — генерал-лейтенант, губернатор Олонецой губернии
 Волков, Пётр Николаевич (1817—1899) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Военного совета
 Волков, Платон Степанович — предводитель дворянства Вологодской губернии

Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса 
 Волков, Александр Григорьевич; полковник; № 9086; 26 ноября 1853
 Волков, Антон Петрович; генерал-майор; № 4323; 19 декабря 1829
 Волков, Григорий Гаврилович; полковник; № 3451; 26 ноября 1819
 Волков, Григорий Фёдорович; премьер-майор; № 1034; 26 ноября 1793
 Волков, Иван Григорьевич; капитан 1-го ранга; № 6759; 3 декабря 1842
 Волков, Иван Фёдорович; подполковник; № 496; 26 ноября 1787
 Волков, Карл Фёдорович; полковник; № 9098; 26 ноября 1853
 Волков, Михаил Кириллович; капитан; № 9245; 26 ноября 1853
 Волков, Николай Петрович; подполковник; № 10060; 26 ноября 1857
 Волков, Пётр Аполлонович; полковник; № 8198; 26 ноября 1849
 Волков, Пётр Гаврилович; майор; № 3745; 26 ноября 1823
 Волков, Пётр Лукич; капитан; № 237 (197); 26 ноября 1774
 Волков, Семён Алексеевич; генерал-майор.
 Волков, Сергей Иванович; генерал-майор; № 9641; 26 ноября 1855
 Волков, Тимофей Алексеевич; подполковник; № 6496; 5 декабря 1841

 Василий Волков, «сын московского служилого дворянина» — персонаж романа «Пётр I» А. Н. Толстого, муж Александры Бровкиной

Память 

 Барельеф актёра, основателя русского драматического театра дворянина Фёдора Григорьевича Волкова, который увековечен также в памятнике-монументе Тысячелетие России.

Примечания

Литература 

 
 
 
 Волковы дворяне (существующий род)

 
Лейб-кампания